Carlstedt est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Birger Carlstedt (1907–1975), artiste finlandais ;
  (1891–1952), artiste finlandais ;
 Lily Carlstedt (1926–2002), athlète danoise ;
  (née en 1934), artiste suédoise ;
  (1892–1964), peintre finlandais ;
  (née en 1976), chanteuse et guitariste suédoise.

Notes et références